Medtner ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Karlowitsch Medtner (1877–1961), russisch-sowjetischer Geiger, Dirigent, Komponist und Hochschullehrer
 Emili Karlowitsch Medtner (1872–1936), russischer Publizist
 Nikolai Karlowitsch Medtner (1880–1951), russischer Komponist und Pianist